Lijst van rijksmonumenten in Loenen aan de Vecht, een plaats in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht
 Lijst van rijksmonumenten in Loenen (Apeldoorn), een plaats in de gemeente Apeldoorn
 Lijst van rijksmonumenten in Loenen (Overbetuwe), een plaats in de gemeente Overbetuwe